Basil Feilding, II conte di Denbigh – politico, ambasciatore e militare inglese
 Basil Feilding, IV conte di Denbigh – nobile e politico inglese
 Basil Feilding, VI conte di Denbigh – nobile inglese
 Carolina Feilding – nobildonna inglese
 Geoffrey Feilding – generale inglese
 Margaret Feilding – nobildonna scozzese
 Rudolph Feilding, VIII conte di Denbigh – nobile inglese
 Rudolph Feilding, IX conte di Denbigh – ufficiale inglese
 William Feilding, I conte di Denbigh – politico e ufficiale inglese
 William Feilding, VII conte di Denbigh – nobile inglese
 Feilding – città della Nuova Zelanda